Девяносто вторая дивизия

 92-я стрелковая дивизия (1-го формирования) СССР (1941)
 92-я стрелковая дивизия (2-го формирования) СССР (1943)
 92-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 92-я авиационная дивизия СССР
 92-я дивизия (США)
 92-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 93-я дивизия
 92-я отдельная механизированная бригада Укр.